Кавакита:

 Кавакита — посёлок в Японии, находящийся в уезде Номи префектуры Исикава.
 Кавакита, Нао — японская барабанщица.
 Кавакита, Рё — основной гитарист и автор песен японской ню-метал группы Maximum the Hormone.